Mount Benson kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Benson, Antarktis,

Australien 

 Mount Benson (berg i Australien, South Australia), Robe,

Kanada 

 Mount Benson, British Columbia, berg, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar